Catamarca – miasto w Argentynie
 Catamarca – prowincja Argentyny